Ла Алкапароса има више значења:

 Ла Алкапароса (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Алкапароса (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Алкапароса (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику